

Musique 
 Korn est un groupe de nu metal,
 Korn est aussi un album du groupe du même nom.

Patronyme 

 Alison Korn (née en 1970), rameuse d'aviron canadienne ;
 Andreas Korn (né en 1974), présentateur de télévision et journaliste allemand ;
 Arthur Korn (1870-1945), physicien allemand ;
 Clara Anna Korn, (1866-1941), pianiste et compositrice américaine ;
 David Korn, créateur du Korn shell ;
 Oliver Korn (1984-), joueur de hockey sur gazon allemand.

Divers 
 En informatique, Korn shell est le nom d'un shell ;
 Korn, une boisson alcoolisée ;
 l'Inégalité de Korn, une formule mathémathique.

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif
Patronyme lorrain